Летняя Универсиада 1967 — V летняя Универсиада, проходившая в Токио (Япония) с 27 августа по 4 сентября 1967 года.

Виды спорта на летней Универсиаде 1967 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 10 видам спорта:

 Баскетбол
 Водное поло
 Волейбол
 Дзюдо
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Спортивная гимнастика
 Теннис
 Фехтование

Медальный зачёт 

|-
||1|||| 31|| 21|| 6|| 58
|- bgcolor=ccccff
||2|||| 19|| 18|| 24|| 61
|-
||3|||| 8 ||9 ||5 ||22
|-
||4|||| 4 ||11|| 9|| 24
|-
||5|||| 4 ||5 ||14|| 23
|-
||6|||| 4 ||5 ||8|| 17
|-
||7|||| 2 ||1 ||2|| 5
|-
||8|||| 2 ||0 ||4 ||6
|-
||9|||| 2 ||0 ||0 ||2
|-
||10|||| 1|| 9|| 1|| 11
|-
||11|||| 1 ||1 ||3|| 5
|-
||11|||| 1|| 1 ||3 ||5
|-
||13|||| 1 ||1|| 1|| 3
|-
||14|||| 1 ||0 ||0 ||1
|-
||14|| Болгария|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||14|||| 1 ||0 ||0|| 1
|-
||17||||0 ||2 ||0|| 2
|-
||18|| Мексика|| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||19|| Бразилия||0 ||0 ||4|| 4
|-
||20|||| 0|| 0 ||1|| 1
|-
||20||||0|| 0|| 1 ||1
|-
||20|||| 0 ||0 ||1|| 1
|}

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU

Летняя Универсиада 1967